

Patronyme 

 Ivica Mornar est un footballeur international croate né le  à Split ;
 Matéo Mornar né en 1946 à Split en Croatie est un sculpteur français d'art contemporain.

Clubs sportifs 
 
 Le FK Mornar Bar est un club de football monténégrin ;
 Le Košarkaški Klub Mornar Bar est un club monténégrin de basket-ball.
Homonymie de patronyme croate